Американское вакуумное общество (, AVS) — некоммерческое научное общество, обеспечивающая связь между исследовательскими центрами и индустрией с целью распространения знаний в области новых технологий. Основано 18 июня 1953 года.

Состав 
По состоянию на 2010 год в общество входит около 4500 членов со всего мира. Обществом проводится ежегодный симпозиум и ряд конференций и встреч.

Подразделения 
В состав общества входит десять подразделений
 Подразделение передовой поверхностной инженерии (, ASED)
 дуговое, электронно-лучевое, ионно-лучевое и плазменное плавление
 твёрдые покрытия
 высокотемпературные покрытия

 Подразделение прикладной поверхностной науки (, ASSD)
 твёрдотельные физика и химия
 материаловедение
 коррозия и износ
 количественный анализ поверхностей и глубинный профайлинг

 Подразделение биоматериальных интерфейсов (, BID)
 белково-твердотельные и поверхностные взаимодействия
 биосенсорные и биологические интерфейсы
 биология на наномасштабах
 искусственные биосистемы такие, как органы, кости и клеточные сети

 Подразделение электронных материалов и их обработки (, EMPD)
 кремниевые и смешанные полупроводники
 технологии изготовления
 поверхностная химия полупроводников, металлов и изоляторов

 Подразделение магнитных интерфейсов и наноструктур (, MIND)
 микромагнитное моделирование и построение изображений
 материалы для магнитной записи
 технологии спинтронных устройств
 магнитные полупроводники
 тонкие магнитные плёнки и наноструктуры
 магнетизм поверхностей и интерфейсов

 Подразделение наномасштабной науки (, NSTD)
 нанопроизводство и манипуляция атомами
 химия, физика и метрология наноструктур
 наномасштабные методы и анализ
 нанотехнологии и микромашины

 Подразделение плазменных науки и технологий (, PSTD)
 плазменная диагностика и моделирование
 плазменные источники и технологии
 взаимодействие с плазменной поверхностью
 плазменное производство

 Подразделение поверхностной науки (, SSD)
 поверхностные взаимодействия с электронами, ионами, атомами и фотонами
 взаимодействия газов с твёрдыми телами
 геометрические структуры поверхности

 Подразделение тонких плёнок (, TFD)
 электрические и механические свойства плёнок
 технологии приготовление тонких плёнок
 эпитаксиальные, нуклеационные и химические свойства
 развитие производства и его масштабирование

 Подразделение вакуумных технологий (, VTD)
 измерение и анализ вакуума
 технологии откачки
 дегазация и загрязнения

Издательская деятельность 
Одной из основных деятельностей общества является издание ряда научных журналов, которые включают в себя:

Медали и премии 
Американское вакуумное общество присуждает ряд научных медалей и премий за достижения в различных областях науки и техники:
 Профессиональные награды
  — за исключительный вклад в развитие областей знаний в области интересов AVS
 Премия Гаид-Ленгмюра — за исключительные открытия в области интересов AVS
 Премия Альберта Неркена — за исключительный вклад в разрешение технологических проблем в области интересов AVS
 Премия в память о Джоне Торнтоне — за исключительный вклад в исследования или технологические инновации в области интересов AVS, с акцентом на области исследования тонких плёнок, плазменного производства и т. п., сопровождается традиционной лекцией лауреата
 Премия в память о Питере Марке — за исключительные теоретические или экспериментальные работы молодых учёных или инженеров

 Технические награды
 Премия Джорджа Ханьо — за исключительные достижения в технической поддержке исследований или разработок в области интересов AVS

 Студенческие награды
 Премия Дороти и Эрла Хоффман
 Премия Нелли Йео Уеттен — вручается только женщинам
 Премия Рассела и Сигурда Вариан
 Стипендия Дороти и Эрла Хоффман
 Премия за студенческие исследования

История 
Американское вакуумное общество (, AVS) основано в 1953 году.

В 1976 году общество присоединяется к Американскому институту физики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Организации по алфавиту
Организации, основанные в 1953 году
Научные общества США
Члены Американского института физики